Eifert ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Eifert (1841–1910), Orgelbauer aus Stadtilm, Thüringen
 Georg Grimm-Eifert (1929–2014), deutscher Maler, Keramiker und Schriftsteller
 Johann Eifert (1870–1944), Orgelbauer aus Stadtilm, Thüringen
 Marlies Eifert (* 1939), deutsche Schriftstellerin, Malerin und Lehrerin
 Martin Eifert (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler
 Max Eifert (1808–1888), deutscher Pfarrer, Heimatforscher und Schriftsteller
 Tyler Eifert (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Eifert steht für:

 Eifert (Orgelbau), Orgelbauerfamilie aus Stadtilm, Thüringen